Векре́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на схід від Парижа, 29 км на північний схід від Меца.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 255 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 689,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Векрен на сайті французького Національного інституту географії 
 Векрен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень 
 Векрен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Векрен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Векрен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мозель